Խ, խ  (хе, ) — тринадцята літера вірменської абетки.

Позначає глухий язичковий фрикативний звук /χ/. 

Числове значення — 40. 

В Юнікоді має такі коди:  для Խ ,  для խ.

В інших типах кодування відсутня.